Булкін Анатолій Дмитрович (1922—1996) — радянський фізик, кандидат технічних наук, лауреат Ленінської премії.
 Булкін Василь Олександрович (1945—2017) — російський археолог, історик, кандидат історичних наук.
 Булкін Кирило Вікторович (* 1967) — журналіст, актор, публіцист, бард, культурний діяч, лауреат премії імені Василя Стуса.
 Булкін Михайло Петрович (* 1991) — український футболіст, півзахисник канадського клубу «Воркута» (Торонто).